Xoxocotla es un topónimo de origen náhuatl, que en México se puede referir a los siguientes lugares:

En el estado de Morelos:
Municipio de Xoxocotla (Morelos), uno de los municipios del estado de Morelos.
Xoxocotla (Morelos), la cabecera del municipio anterior.

En el estado de Veracruz:
Municipio de Xoxocotla (Veracruz), uno de los municipios del estado de Veracruz.
Xoxocotla (Veracruz), la cabecera del municipio anterior.